Јуре Арко је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1967. || Невидљиви батаљон || /
|-
| 1968. || Сунчани крик || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1975. || Пунтар || /
|}

Спољашње везе 
 

Словеначки глумци
Југословенски глумци